Regno Unito
 Barnwell – parrocchia civile del Northamptonshire
 Canada
 Barnwell – villaggio della Divisione No. 2, Alberta
 Stati Uniti d'America
 Barnwell – capoluogo della Contea di Barnwell, Carolina del Sud